62. Infanterie-Division (Wehrmacht)
62. Infanterie-Division (Imperiale e regio Esercito)